1-й чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин прошёл 31 января — 1 февраля 1970 года на катке «Тиалф» в Херенвене, Нидерланды. Первой чемпионкой Европы стала Нина Статкевич.

Медалисты на дистанциях

Итоговое положение 

 CR = рекорд чемпионатов* = с падениемDNF = не закончила дистанциюNC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1970
1970 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1970 года
Февраль 1970 года
Чемпионаты Европы в 1970 году
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Спорт в Нидерландах в 1970 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах